Personer med namnet Robin Sjögren:

*Robin Sjögren (fotbollsspelare)
Robin Sjögren (styrkelyftare)